François Andreossi, un ingénieur, géomètre et cartographe français
 Giannin Andreossi, un joueur professionnel suisse de hockey sur glace
 Munrezzan Andreossi, un joueur professionnel suisse de hockey sur glace